Le Front national uni, un parti politique d'Afghanistan.
 Le Front national uni, un parti politique des Comores.
 Le Front national uni, une alliance politique au Sri Lanka de 1977 à 2015. L'alliance s'appelle aujourd'hui United National Front for Good Governance.